

Валя () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни П'єтрарі.
 Валя () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Болбоші.
 Валя () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Зам.
 Валя () — село у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Урменіш.
 Валя () — село у повіті Муреш. Входить до складу комуни Вергата.

Валя () — село у Сороцькому районі.